Welcke ist der Familienname folgender Personen:
 Lea Welcke (* 1999), deutsche Eishockeyspielerin
 Lilli Welcke (* 2002), deutsche Eishockeyspielerin
 Luisa Welcke (* 2002), deutsche Eishockeyspielerin

Siehe auch:
 Welke